Otto Heckmann (1901–1983) — astrônomo alemão
 1650 Heckmann — asteroide

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã